Goethebrunnen steht für
Goethe-Brunnen (Bad Berka)
Goethebrunnen (Bensheim)
Goethebrunnen (Ilmenau)
Goethe-Brunnen (Weimar)